

Населені пункти та їхні частини
 Ліпениця — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліпениця — село в гміні Свекатово Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпениця — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпениця — осада в гміні Осьно-Любуське Слубицького повіту Любуського воєводства

Примітки